Слабаков Віктор Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2017 років.
 Слабаков Петр — заслужений артист Болгарії.
Прізвища